Ел Вадито има више значења:

 Ел Вадито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вадито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику